Nicolaus Erici kan avse:

 Nicolaus Erici Emporagrius (1567–1642) – en svensk kyrkoherde i Härkeberga och Långtora
 Nicolaus Erici Feltström (1708–1785) – en svensk kyrkoman och riksdagsman

Se även
 Nils Eriksson